Queto (Benim) — cidade no Benim
 Queto (distrito municipal) — divisão administrativa em Gana
 Candomblé Queto — um dos principais ramos do candomblé, muitas vezes referido apenas por Queto
 Quetu (mitologia) — um dos navagraha dos vedas